Papež Damaz je bilo ime več papežev:

 Papež Damaz I. (366–384)
 Papež Damaz II. (1048)